— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1585—1871). Хитоёси-хан располагался в провинции Хиго в регионе Кюсю.

Краткая история 

 Административный центр княжества: замок и город Хитоёси (современный город Хитоёси, префектура Кумамото).

 Доход хана:
1585—1871 годы — 22 тысячи коку риса

Княжество управлялось родом Сагара, который принадлежал к тодзама-даймё и имел статус правителя замка (城主). Главы рода имели право присутствовать в ивовой зале сёгуна.

В 1871 году Хитоёси-хан был ликвидирован. Территория княжества была включена в состав префектуры Кумамото.

Даймё Хитоёси-хана

Примечания

Источники 
 Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. — Київ: «Аквілон-Прес», 1997—256 с. — ISBN 966-7209-05-9.

Ссылки 
 Список трехсот ханов периода Эдо

Ханы Японии